Der Kanton Domart-en-Ponthieu war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Amiens, im Département Somme und in der Region Picardie; sein Hauptort war Domart-en-Ponthieu. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2008 bis 2015 Dominique Proyart (PS).

Der Kanton Domart-en-Ponthieu war 143,00 km² groß und hatte 11.096 Einwohner (Stand: 1999), was einer Bevölkerungsdichte von rund 78 Einwohnern pro km² entsprach. Er lag im Mittel , zwischen  in Saint-Ouen und  in Bonneville.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 20 Gemeinden:

Domartenponthieu
Aufgelöst 2015